Тип 73
 Тип 73 — пулемёт КНДР.
 Тип 73 — японский бронетранспортёр.
 Тип 73 — китайская ручная граната.